Papeterie bezeichnet

 Papierwaren, Kurzform auch für Schreibwarenhandlungen

Papeterie ist der Name von
 Verlag Papeterie, 1891 in Bremen gegründeter Ansichtskartenverlag